In der World Series 2016 wurde vom 25. Oktober bis zum 2. November zum 112. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wird traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt. Dabei trafen die beiden MLB-Teams aufeinander, die am längsten auf die Wiederholung des Titelgewinns warteten. Zum ersten Mal seit 108 Jahren gewannen die Chicago Cubs den Titel. Die Cleveland Indians warten dagegen weiterhin auf den ersten Titelgewinn seit 1948.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2016, ALWC 2016, NLWC 2016, ALDS 2016, NLDS 2016, ALCS 2016, NLCS 2016

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 14. Oktober und 23. Oktober 2016 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

Da das MLB All-Star Game 2016 mit 4–2 von der American League gewonnen wurde, besaß der Vertreter der American League, die Cleveland Indians, das Privileg eines vierten Heimspiels.

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
25. Oktober 2016, 20:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 2 
26. Oktober 2016, 19:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 3 
28. Oktober 2016, 19:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 4 
29. Oktober 2016, 19:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 5 
30. Oktober 2016, 19:15 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 6 
1. November 2016, 20:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 7 

2. November 2016, 20:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Einzelnachweise 

2016
Baseball 2016
Sportveranstaltung in Cleveland
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
Cleveland Guardians